L'Indic, film britannique de Ken Annakin sorti en 1963.
 L'Indic, film policier français de Serge Leroy sorti en 1983,
 Indic, film français de Ludovic Peltier sorti en 2009,
 L'Indic, magazine français fondé en 2008 et consacré aux littératures policières,